2d sans faces (2 dés sans faces ou encore 2dsf) est une maison d'édition de jeux basée en Suisse romande. Ses buts sont la création et l'édition de contenu à aspect ludique, que ce contenu soit des œuvres de fiction, des jeux de rôle, ou des documents de référence pour l'industrie des loisirs.

Historique 
2d sans faces a été fondé en , pour assurer dans un premier temps la traduction et la publication de la licence Nobilis en langue française, et dans un deuxième temps le développement et l'édition des licences Nightprowler et Tigres volants. La structure légale adoptée est la société coopérative selon le droit suisse, qui permet à quiconque de devenir membre coopérateur.

Jeux actuellement publiés 
 Nobilis (2001), par R. Sean Borgstrom (jeu canadien, traduit de l'anglais), où l'on joue des êtres semi-divins en guerre contre les forces du néant.
 Nightprowler,  (2006), par le Team NP2, reprise du jeu médiéval fantastique à ambiance urbaine de Croc
 Tigres volants (2006), par Stéphane « Alias » Gallay, jeu de space-opera multiculturel et décalé.
 Itras By (2018), par Ole Peder Giæver et Martin Bull Gudmundsen (jeu norvégien, traduit de l'anglais), un jeu fantastique et onirique avec des influences surréalistes.

Collaborations 

 City Hall, le jeu d'aventures (2014; adaptation en jeu de rôle de la bande dessinée City Hall), avec Ankama Éditions
 Freaks' Squeele, le jeu d'aventures (2017; adaptation en jeu de rôle de la bande dessinée Freaks' Squeele), avec Ankama Éditions

Lien externe 
 Site officiel

Maison d'édition ayant son siège en Suisse
Éditeur de jeux de rôle
Entreprise ayant son siège à Lausanne